Hrvatska Dubica
 Bosanska Dubica
 Dubica (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad, BiH